Мараноа — избирательный округ Квинсленда.
 Мараноа — регион, один из районов местного самоуправления Квинсленда.
 Мараноа — река, правый приток Балонн в бассейне Дарлинга.